XBlaster — многопользовательская онлайн-игра, или MMOG. Регистрация и процесс игры бесплатны, но можно покупать игровые предметы, не выигрывая их. Победитель German Game Developer Award 2006 в номинации «Лучшая браузерная онлайн-игра».

Игры больше не существует с 01.02.2014 из-за её неактуальности и непопулярности.

Игровой мир 
Прошли сотни лет, и вот человечество стоит на грани уничтожения… Для распределения ресурсов и выяснения того, кто же здесь лучший, были созданы фантастические боевые роботы и специальная арена, на которой ведутся бои до последней капли машинного масла.

Персонажи 
 Рейнджер

 Нет тяжелого вооружения. Индивидуальное оружие — молния и лазерный меч. Специальная возможность — нитро-пакет, при активации которого происходит временное ускорение. Подвижный и маневренный робот, предназначенный для ведения ближнего боя.

 Защитник
 Индивидуальное вооружение — лазер и импульсное орудие. Специальная возможность — генератор для создания кратковременного непробиваемого энергетического поля. Лучше всего подходит для ведения дальнего боя.

 Охотник
 Индивидуальное вооружение — высокоскоростной пулемет и плазменная пушка. Специальное оружие — самонаводящаяся ракета. Рассчитан для ведения среднего боя.

Описание игры 

Всего оружия в Xblaster 13.7 из них- базовые для каждого меха и 6-особые которые есть только у определённых мехов (по 2 у каждого). За их покупку нужно платить не навыками, а кредитами. Помимо основного оружия в игре существуют особые виды стимуляторов, которые идентичны обычному оружию (их 3).2 из них можно достать только во время Счастливого Часа (Happy Hour). За их получение также придётся расплачиваться кредитами.

 Дисковая пила
(Базовое оружие)
Одно из трёх оружий в игре, с которыми игрок начинает свою карьеру. Лучше всего подходит для разбивания бочек и ящиков, а при необходимости - как оружие против врагов. Но, в отличие от других категорий орудий в игре, патроны для пилы бесплатны.

Общие данные:
Радиус действия:1 из 4 (вплотную к противнику)
Стоимость боеприпасов:бесплатно
Урон (начальный):50 единиц
Стоимость улучшения (начальная): 500 навыков/1 уровень (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 500 навыков больше)
Магазин (начальный):70 единиц
Стоимость увеличения магазина: 1 уровень (80 единиц)/300 кредитов (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 300 кредитов больше)
Требования для получения:нет
 Пистолет
(Базовое оружие)
Одно из трёх оружий в игре,с которыми игрок начинает свою карьеру. Первое в игре широко применяемое оружие. У этого оружия достаточно большой магазин и дешёвые боеприпасы. Для премиум-игроков боеприпасы для пистолета бесплатны.

Общие данные:
Радиус действия:4 из 4 (дальнобойное)
Стоимость боеприпасов:106 кредитов/500 боеприпасов класса M (1590 навыков-класс S,159 кредитов-класс L)(Для премиум-игроков -бесплатно)
Урон (начальный):42 единицы
Стоимость улучшения (начальная): 100 навыков/1 уровень (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 100 навыков больше)
Магазин (начальный):90 единиц
Стоимость увеличения магазина: 1 уровень (120 единиц)/300 кредитов (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 300 кредитов больше)
Требования для получения:нет

Гранатомёт
(Базовое оружие)
Одно из трёх оружий в игре, с которыми игрок начинает свою карьеру. Первое в игре оружие для дальнего боя. Особенностью этого оружия является то, что снаряды этого оружия летят не по прямой, а по кривой траектории, а также то, что снаряды этого оружия разрываются через 3 секунды после выпуска из ружья и создают при этом небольшую взрывную волну. Противник получит повреждения в том случае, если он находился там, где разорвалась эта граната. Поэтому на начальных уровнях нужно приспосабливаться к особенностям этого оружия. Но снаряды этого оружия могут проходить сквозь стены, так что с ними можно сражаться с противником, который за этой стеной спрятался.

Общие данные:
Радиус действия:4 из 4 (дальнобойное)
Стоимость боеприпасов:105 кредитов/200 боеприпасов класса M (1575 навыков-класс S,157 кредитов-класс L)
Урон (начальный):80 единиц
Стоимость улучшения (начальная): 300 навыков/1 уровень (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 300 навыков больше)
Магазин (начальный):20 единиц
Стоимость увеличения магазина: 1 уровень (27 единиц)/500 кредитов (Впоследствии улучшения на каждый уровень снимается на 500 кредитов больше)
Требования для получения:нет

Джекпот 
В игре существует призовая система Джекпот. Приз разыгрывается между игроками каждый месяц: в течение месяца игроки собирают специальные бонусы — Джекпот-евро (их можно накопить до суммы в 10.000 Евро), а затем, во второе воскресенье месяца, проводится специальная Джекпот-битва, победитель которой получает накопленную им сумму Джекпота.

Статьи об игре 
 CNews
 gdynamite.de

Примечания 

Браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра